«На краю» — седьмой студийный альбом российской певицы Юты.
 «На краю» — альбом группы «Бекхан».
 «На краю. Live» — концертный альбом группы «Король и Шут».
 «TODD. Акт 2. На краю» (2012) — вторая часть студийного альбома TODD группы «Король и Шут».

См. также 
 На краях